

Prénom 
 Christine, prénom féminin.

Saintes 
 Christine de Tyr (-194/211), vierge et martyre légendaire à Tyr en Phénicie sous le règne de Septime Sévère ;
 Christine l'admirable (-1244), mystique flamande au couvent Sainte-Catherine de Saint-Trond en Belgique.

Dynastes 
 Christine  (fl. 1057-1093), princesse anglo-saxonne.
 Christine (1626-1689), reine de Suède.

Toponyme

Christine, ville du Dakota du Nord ;
 Christine, zone non incorporée du comté d'Adair, dans le Kentucky ;
 Christine, ville du Texas ;
 Les chutes Christine, chute d'eau dans le parc national du mont Rainier dans l’État de Washington ;
 Le pont des Chutes Christine, pont situé à proximité de ces chutes.

Titres 

 Christine (1830), pièce de théâtre d’Alexandre Dumas ;
 Christine (1983), roman de Stephen King ;
 Christine (1958), film français de Pierre Gaspard-Huit ;
 Christine, (1983) film américain de John Carpenter, adaptation du roman de Stephen King ;
 Christine, (2016) film américain d’Antonio Campos ;
 Christine (2014), chanson de Christine and the Queens

Autres 
 (628) Christine, astéroïde.